Saxvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Saxvattnet, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (2,79 km²)
Saxvattnet, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (91,4 ha)
Saxvattnet (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (57,6 ha)
Saxvattnet (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (1,08 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn